Вачкажеч (Вачкажец) — горный массив на юге полуострова Камчатка (наивысшая точка которого гора Вачкажец высотой 1556 м над уровнем моря), расположен в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского. Памятник природы регионального значения.

В ряде источников указывается, что Вачкажец — древний вулкан, разделённый в результате сильного извержения на три основные чётко выраженные части: гора Летняя Поперечная (1417 м), гора Вачкажицы (1500 м) и гора Вачкажец (1556 м); так же ряд источников говорит о том, что в районе Летней Поперечной до сих пор сохранились два больших вулканических цирка, которые, по всей видимости, являются останками кратера единого, большого вулкана. Основой данного мнения служат работы А. Е. Святославского (1948 год и позже, геологические описания Е. П. Клёнова, первая геологическая съемка Камчатского-территориально-геологического управления). Также доводом в пользу вулканогенного происхождения указывают наличие по близости Начикинского карьера по добыче перлита, горной породы вулканического происхождения.

При этом уже в работах 1960-х годах рядом авторов указывалось на отсутствие непосредственно в центральных частях массива таких вулканических проявлений, как лавовые излияния и шлаковые отложения, а также на одновременные проявления многочисленных разрывных нарушений и присутствия сугубо ледниковых форм формирования рельефа. Так В. И. Тихонов в 1968 году указывает, на наличие серии прослеживаемых сдвиговых изменений в структуре Южно-Быстринского хребта, к которому относится массив Вачкажец, в том числе непосредственно в структуре самого массива.

Последовавший многолетний спор о происхождении хребта закончился лишь в XXI веке в пользу гипотезы тектонических поднятий. Согласно современным данным этот участок южной Камчатки, как и многие другие территории полуострова​ был дном моря (что подтверждают находки ископаемых раковин в районе массива); затем последовала эпоха активных вулканических излияний, в результате которых образовались обширные лавовые покровы (и перлиты Начикинского карьера в том числе). Но собственно массив Вачкажец в эту пору сформирован не был. Он возник в ходе более поздних интенсивных вертикальны движений, образовавших несколько ярусов поднятий. При этом признаков отдельно сформированного вулкана у Вачкажца нет. И он не фигурирует в качестве вулкана во всех поздних публикациях, а также переизданиях, например, трудах Геологического института РАН. В материалах Государственной геологической карты Российской Федерации Вачкажец также отнесен не к вулканическим комплексам, а к позднемиоценовым интрузионным магматическим образованиям Южно-Быстринского и Плотниковского комплексов.

В эпоху верхнеплейстоценового оледенения (60-10 тыс. лет назад), здесь, как в других районах полуострова образовался ледник площадью около 120 км²,​ который спускался до высоты 200 м над уровнем моря. Толщина льда достигала​ 150 м. С наступлением эпохи потепления ледники постепенно уменьшались в размерах и к настоящему времени исчезли, а выработанные ими формы рельефа (кары, цирки, троговые долины) стали популярными туристическими объектами.

Также внимание посетителей массива привлекают водопады и озеро Тахколоч, образованное запрудой одного из древних моренных валов. Другие моренные валы можно увидеть в троговых долинах массива, а также в цирке вершины Летней Поперечной, являющимся еще одним аттрактивным объектом. На дне цирка Летней поперечной выделяется несколько невысоких морен, которые указывают на конечное положение ледника в последнюю ледниковую эпоху. В нижней части цирка (высота 750 м), куда тропа выводит туристов от озера Тахколоч, ледник существовал ещё в середине XIX столетия, то есть в эпоху Малого ледникового периода ледник занимал практически весь цирк, но к середине XX столетия растаял полностью. Последние годы в верхней части цирка можно наблюдать лишь многолетний снежник.

Подобные формы рельефа распространены во многих горных районах края — ледниковый цирк с Голубыми озерами в верховьях реки Половинки, Ганальские Востряки и гора Юрчик, массив Зеркальце и др.

Район подходит для трекинга, наблюдения за птицами, любования цветами летом; зимой — является объектом для лыжного туризма и фрирайда.

На территории массива действуют ограничения, связанные со статусом памятника природы.

Примечания

Ссылки 
 

Вулканы Камчатского края
Горные хребты Восточного хребта
Горные хребты Камчатского края
Памятники природы Камчатского края
Комплексные памятники природы